Четырнадцатый Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин 1988 года прошёл  в Благовещенске, РСФСР по круговой  системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

В чемпионате по разным причинам не играли несколько известных спортсменок. Чемпионка мира 1979 года Людмила Сохненко и чемпионка страны 1977 года Ромуальда Шидлаускене (Виткаускайте) не преодолели полуфинальный барьер, пятикратной чемпионки мира Елены Раткович (Альтшуль) стала мамой, чемпионка мира Ольга Левина предпочла выступить в мужском чемпионате Украины, чтобы подготовиться к матчу на звание чемпиона мира с 3оей Садовской. Седьмой тур проводился на одной из застав Благовещенского Краснознаменного погранотряда.

Впервые чемпионкой страны стала Зоя Садовская из Минска. Второе место заняла харьковчанка Алла Хоруженко, на третьем месте финишировала киевлянка Нина Янковская.

Ссылки 
 Турнирная таблица на сайте Шашки в России
 Турнир на сайте СДЮСШОР №17 по шашкам

Женщины 1988
Чемпионаты СССР в 1988 году
1988 год в шашках
Спорт в Благовещенске
Спорт в России в 1988 году